Alosterna är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1863. Alosterna ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Alosterna